Спиру и Фантазио:
 Спиру и Фантазио — французско-бельгийский мультсериал 1993 года.
 Спиру и Фантазио — французско-бельгийский мультсериал 2006 года.
 Спиру и Фантазио — французско-бельгийский журнал комиксов.